Calenic ist der Nachname von:

 Anton Calenic (* 1943), rumänischer Kanute
 Doina Calenic, rumänische Leichtathletin
 Dorina Calenic, rumänische Leichtathletin